Dongqu bezeichnet:

 Dongqu (Huangpu) (东区街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangpu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongqu (Linxia) (东区街道), Straßenviertel der Stadt Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongqu (Yima) (东区街道), Straßenviertel der Stadt Yima in der chinesischen Provinz Henan
 Dongqu (Zhongshan) (东区街道), Straßenviertel der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong